Dmitrówka – wieś na Ukrainie, w obwodzie rówieńskim, w rejonie hoszczańskim
 Dmitrówka – wieś na Ukrainie, w obwodzie wołyńskim, w rejonie rożyszczeńskim